Ялта — річка  в Україні, у Гайсинському районі  Вінницької області. Права притока  Мочулки (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 6,6 км.

Розташування 
Бере  початок у Панчишиному. Тече переважно на південний схід і у Орлівці зливається з річкою Мочулка, утворюючи річку Ялта, праву притоку Удичу.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 259 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Теплицького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви